Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Javier Frana e Leonardo Lavalle che hanno battuto in finale Francisco Montana e Bryan Shelton 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie

 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (Campioni)
 Francisco Montana /  Bryan Shelton (finale)

 Horacio de la Peña /  Jorge Lozano (primo turno)
 Nicolás Pereira /  Diego Perez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 1993